Полета́ева — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Полетаева, Инга Игоревна (род. 1939) — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ.
 
 Полетаева, Татьяна Николаевна (род. 1949) — русская поэтесса. Примечания 

 См. также